Hrvatska:
 Pridvorje (Drenje), naselje u općini Drenje, Osječko-baranjska županija
 Pridvorje (Konavle), naselje u općini Konavle, Dubrovačko-neretvanska županija